Ве́ра Соло́мина:
 Соломина, Вера Петровна (род. 1937) — архангельский искусствовед и краевед, музейный работник.
 Соломина, Вера Яковлевна (1916—1943) — сестра милосердия, герой Великой Отечественной войны.